Vågsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Vågsjön, Västergötland, sjö i Trollhättans kommun, 
Vågsjön, Västmanland, sjö i Köpings kommun, Skinnskattebergs kommun och Surahammars kommun,  (3,23 km²)
Vågsjön, Uppland, sjö i Norrtälje kommun,  (50,9 ha)
Vågsjöarna, sjö i Forshaga kommun och Munkfors kommun,  (66,2 ha)
Vågsjön, Dalarna, sjö i Falu kommun,  (2,23 km²)
Vågsjön, Medelpad, sjö i Sundsvalls kommun,  (9,14 ha)

Naturreservat
 Vågsjöns naturreservat – ett naturreservat i Norrtälje kommun

Se även
Vågen
Vågarna

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn